

Geografia 
 Norberg – località della Svezia capoluogo dell'omonimo comune, e si trova nella contea di Västmanland
 Norberg – comune svedese della contea di Västmanland

Persone 
 Anette Norberg (1966) – giocatrice di curling svedese
 Carl Martin Norberg (1886-1970) – ginnasta svedese
 Christian Norberg-Schulz (1926-2000) – architetto norvegese
 Dag Norberg (1909-1996) – linguista, filologo e latinista svedese 
 Elizabeth Norberg-Schulz (1959) – soprano norvegese naturalizzato italiano
 Erik Norberg (1883-1954) – ginnasta svedese
 Erika Norberg (1967) – cantante svedese
 Fredrik Norberg (1983) – calciatore svedese
 Märta Norberg (1922) – ex fondista svedese
 Liam Norberg (1969) – attore e scrittore svedese
 Tor Norberg (1880-1972) – ginnasta svedese
 Victor Öhling Norberg (1990) – sciatore freestyle svedese